Чемпионат Нидерландов по футболу 2000/2001 является 45 официальным профессиональным чемпионатом по футболу в Нидерландах. Во 2 раз подряд и в 16 раз в своей истории чемпионом Нидерландов стал ПСВ

Турнирная таблица 

<small>И — Игр сыграно; П — Побед; Н — Ничьих; П — Поражений; ГЗ — Голов забито; ГП — Голов пропущено; РМ — Разница мячей

 Твенте выступит в Кубке УЕФА как победитель национального кубка. В финале был обыгран действующий чемпион ПСВ.
24 мая 2001 года. Твенте - ПСВ - 0:0 по пенальти 4:3

Результаты матчей

Лучшие бомбардиры 
Лучшим бомбардиром, вновь стал игрок ПСВ. На этот раз им стал югославский форвард Матея Кежман, забивший 24 мяча.

Ссылки 
 Официальный сайт Эредивизие

2000/2001
Нидерланды
Нидерланды
Спорт в Нидерландах в 2000 году
Спорт в Нидерландах в 2001 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2000/2001